Николай Александрович Кириченко: Кириченко, Николай Александрович (1949—2017) — профессор МФТИ.
 Кириченко, Николай Александрович (род. 1983) — украинский предприниматель, аграрий. Народный депутат Украины.